Farhi ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Farhi (* 1952), US-amerikanischer Physiker
 Emmanuel Farhi (1978–2020), französischer Wirtschaftswissenschaftler
 Jean-Claude Farhi (1940–1912), französischer Bildhauer
 Nicole Farhi (* 1946), britische Modedesignerin und Unternehmerin
 Ruth Farhi (1927–2021), österreichisch-israelische Schauspielerin, siehe Ruth Farchi